Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Forges – Morbihan
Les Forges – Deux-Sèvres
Les Forges – Vosgi